Diogo Poças (São Paulo, 1974) é um compositor e cantor brasileiro. É filho do maestro Edgard Poças e irmão da cantora Céu. Foi casado com a cantora Tiê.

Antes de se dedicar à música e gravar seu primeiro disco, atuou durante 16 anos na área da publicidade criando jingles, spots e dublagens. 

Em 2012, ao lado de Luciana Alves, reinterpretou na íntegra todas as faixas do disco Elis & Tom, como parte das homenagens pelos os 30 anos da morte de Elis Regina.

Discografia
 2009: Tempo (Warner)
 2014: Imune (Warner)

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo